Пермский государственный архив социально-политической истории — архив в городе Перми, содержащий документы, которые отражают все периоды в истории Прикамья XX и начала XXI веков: документы партийного, комсомольского и профсоюзного строительства, документы, связанные с политическими репрессиями. Также в архиве хранится более ста личных фондов и коллекций документов личного происхождения.

История 
Отдел истпарта при Пермском губкоме РКП(б) создан в декабре 1920 года.

В 1930 году Пермский Истпарт прекратил свою деятельность. На основе «Положения о едином партийном архиве ВКП(б)», утверждённого секретариатом ЦК ВКП(б) 28 июня 1929 года, упразднены истпарты и созданы укрупнённые партийные архивы.

3 октября 1938 года Пермская область выделена из состава Свердловской, через год образовался Пермский партархив.

В 1986 году архив получил новое специализированное здание по ул. Екатерининской (Большевистской), 162.

17 сентября 1991 года на базе партийного архива Пермского обкома КПСС образован Государственный архив новейшей истории и общественно-политических движений Пермской области (ГАНИОПДПО).

В августе 2001 года произошло слияние ГАНИОПДПО и Государственного архива по делам политических репрессий Пермской области (ГАДПРПО). Создан новый Государственный общественно-политический архив Пермской области (ГОПАПО).

В ноябре 2002 года архив преобразован в Государственное областное учреждение, изменился его нормативно-правовой и финансово-хозяйственный статус.

В апреле 2009 года архив переименован в Пермский государственный архив новейшей истории — ПермГАНИ.

С 2015 года архив возглавляет директор Сергей Васильевич Неганов. Учреждение получило название Пермского государственного архива социально-политической истории.

Ссылки 
 Сайт ПермГАСПИ
 Пермский край на сайте «Архивы России»

Бюджетные учреждения субъектов РФ
Архивы Пермского края
Организации, основанные в 1939 году